Jean-François Delmas peut désigner :
 Jean-François Delmas (1751-1798), député de la Haute-Garonne à l'assemblée législative de 1791-1792, puis membre de la Convention nationale ;
 Jean-François Delmas (1861-1933), aussi connu sous le nom de Francisque Delmas ou de Jean-Francisque Delmas, un baryton-basse français ;
 Jean-François Delmas (1964-), conservateur général de la bibliothèque Inguimbertine et des musées de Carpentras.